Pectiniidae är en familj av koralldjur. Pectiniidae ingår i ordningen Scleractinia, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pectiniidae 31 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Pectiniidae